Палма де Коко има више значења:

 Палма де Коко (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма де Коко, Кампагноло, Рестауранте (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику